

Toponymes 
 Montceaux, commune française, dans le département de l'Ain
 Montceaux-l'Étoile, commune française, dans le département de Saône-et-Loire
 Montceaux-lès-Meaux, commune française, dans le département de Seine-et-Marne
 Montceaux-lès-Provins, commune française, dans le département de Seine-et-Marne
 Montceaux-lès-Vaudes, commune française, dans le département de l'Aube
 Montceaux-Ragny, commune française, dans le département de Saône-et-Loire

 La Brosse-Montceaux, commune française, dans le département de Seine-et-Marne
 Le Coudray-Montceaux, commune française, dans le département de l'Essonne

Voir aussi 
Page d'homonymie Montceau
Page d'homonymie Monceau

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France